Хайтани Кэндзиро () — японский детский писатель.

Биография 
Родился 31 октября 1934 г. в городе Кобэ, о. Хонсю, Япония.

Вырос в очень бедной семье, во время обучения в средней школе подрабатывал сварщиком. После школы поступил в Университет Osaka Gakugei (ныне университет Osaka Kyoiku). Он учился на преподавателя начальной школы. Проработал 17 лет по профессии в своём родном городе. После путешествовал по Окинаве и другим частям Азии. В 1974 году дебютировал в мире детской литературы со своим романом «Взгляд кролика». Умер Хайтани в 72 года 23 ноября 2006 года от рака пищевода. По его желанию никаких отпеваний не проводилось.

Библиография 
 «Взгляд кролика»
 «Дети Солнца»
 «Маленький зоопарк»
 «Дети по соседству»
 «Морская фигура»
 «Ничего из этого не вышло»
 «Островная жизнь»

Примечания 

Детские писатели Японии